Die Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2017 - Série A2 war die erste Spielzeit der anlässlich dieser Saison neugegründeten zweiten Spielklasse der nationalen Fußballmeisterschaft der Frauen von Brasilien, die von der Confederação Brasileira de Futebol organisiert wurde. Den Meistertitel sicherte sich der Pinheirense EC aus Belém im Bundesstaat Pará.

Teilnehmende Vereine 

Für die erste Zweitligasaison waren die sechzehn bestplatzierten Vereine des CBF internen Rankings des Jahres 2017 für Frauenmannschaften vorgesehen, sofern sie nicht schon für die Série A1 qualifiziert waren.

Die teilnehmenden Clubs der Série A2 2017 wurden am 27. Januar 2017 von der CBF offiziell bekannt gegeben. Am 8. März 2017 wurde das Teilnehmerfeld bestätigt, wobei der Aliança FC aufgerückt ist, nachdem der CR Vasco da Gama (#12) seine Teilnahme zurückgezogen hat.

Modus 

Die sechzehn teilnehmenden Vereine bildeten aufgeteilt zu je acht Teams zwei Gruppen. Jedes Team spielte nur einmal gegen jeden Gruppengegner, so dass jedes mindestens sieben Spiele zu bestreiten hatte. Die jeweils besten zwei einer Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wurde, in der die Auswärtstorregelung galt. Beide Finalisten sind am Saisonende deshalb auf maximal elf Spiele gekommen und standen außerdem als Aufsteiger in die Série A1 der folgenden Saison fest.

Die Auslosung der Gruppen ist am 10. März 2017 erfolgt.

Qualifikationsrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Gesamtklassement 
In der Platzierung des Gesamtklassements hat das Erreichen der jeweiligen Finalrunde Vorrang vor den erzielten Punkten. Danach ergeben folgende Kriterien die Platzierung:
 Anzahl der Punkte
 Anzahl Siege
 Tordifferenz
 Anzahl erzielter Tore
 Direkter Vergleich

|}

Torschützenliste

Saison 2017 

 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2017 - Série A1
 Campeonato Brasileiro Série B 2017 (Herrenfußball)

Weblink 
 cbf.com.br – Saisonstatistik 2017.

Einzelnachweise 

2017
B